Куат:
 Куат, Исламбек Ержанович (род. 1993) — казахстанский футболист, игрок сборной Казахстана.

Казахстан 
 Куат — село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.
 Куат — село в Джангельдинском районе Костанайской области.
 Куат — село в Казыгуртском районе Южно-Казахстанской области.